Бейру́т ( Bayrūt,  Beyrut,  Bērytós, ,  Beirut,  Birot, ) — столица и крупнейший город Ливана.
Расположенный на полуострове, в середине ливанского побережья Средиземного моря, он является крупнейшим и главным морским портом страны. Район Бейрута состоит из столичного города и его пригородов.

Оценки численности населения города разнятся от 300 тысяч до 2 миллионов человек. Это связано с тем, что с 1932 года в Бейруте не проводилась перепись населения.

Бейрут является местом нахождения ливанского правительства и играет центральную роль в ливанской экономике, при этом многие банки и корпорации базируются в Центральном округе, районе улицы Хамра, улицы Верден и в Ашрафие.
Город является центром культурной жизни региона, известен своей прессой, театрами, культурными мероприятиями и ночными клубами.

Первое упоминание этого мегаполиса можно найти в древнеегипетском Телль-эль-Амарнском архиве, датируемом XV веком до нашей эры. Город был заселён непрерывно с тех пор. 
После разрушительной гражданской войны в Ливане (1975—1990), Бейрут капитально реконструирован, восстановлены исторический центр города, район пристани, район пабов и ночных клубов, что в очередной раз сделало его туристической достопримечательностью.

Бейрут имеет рейтинг «Бета» как глобальный город.
Бейрут был выбран как лучший для посещения город «The New York Times» в 2009 году и в качестве одного из десяти самых оживлённых городов в мире Lonely Planet в том же году. По данным исследования 2010 года, проведённого американской глобальной консалтинговой фирмой Mercer по сравнению стоимости и доступности предметов высокого класса, таких как высококлассные жилые районы и развлекательные центры, Бейрут стал 4-м самым дорогим городом на Ближнем Востоке и занял 15 место среди товаров для высших слоёв среднего класса, включённых в исследование. Бейрут вышел на первое региональное место и 10-е место в мире в исследовании 2010 года «EuroCost International» по стоимости аренды жилья высокого качества. Индекс MasterCard 2011 года показал, что Бейрут был вторым городом по уровню расходов посетителей на Ближнем Востоке и в Африке, с общей суммой расходов 6,5 млрд долларов. Бейрут был выбран в 2012 году журналом Condé Nast Traveler как лучший город на Ближнем Востоке

Этимология 
Город известен с XV века до н. э. В древних клинописных источниках именуется Biruta, в древнегреческих — Βηρυτός. В основе этих вариантов лежит семитский формант bir — «колодец».

Климат 
Бейрут имеет средиземноморский климат с типичным для него жарким и засушливым летом, а также очень мягкой и дождливой зимой.
Для Бейрута особенно выражен зимний максимум осадков, по сравнению с другими городами с этим типом климата.

История 
Бейрут впервые упоминается в XV в. до н. э. под финикийским названием финикийск. 𐤁𐤀𐤓𐤕 «Барут», поселение существовало примерно с XXX века до н. э. Город был заложен на обширном каменистом мысе почти в центре средиземноморского побережья сегодняшней территории Ливана. Название города предположительно происходит от древнего имени Бирот («колодец»). Город долгое время находился «в тени» своих могущественных соседей, Тира и Сидона, и лишь в эпоху Римской империи приобрёл определённое влияние и прославился правоведческой школой, в которой были разработаны основные положения Кодекса Юстиниана, ставшего впоследствии основой европейской правовой системы.

Город с древности имел славу культурной и торговой столицы региона. Фараоны Древнего Египта в XVIII—XVII веках до нашей эры уже использовали его порты; во времена Финикии город играл важную роль в мировой торговле.

В течение последующих веков Бейрут исправно платил дань царям Вавилона и Ассирии, а в I веке до н. э. был превращён римлянами в военную колонию. Период расцвета Римской Империи принёс городу небывалый подъём и славу, Бейрут становится центром римской культуры на побережье Средиземного моря и в Сирии.

В 635 году н. э. Бейрут был захвачен арабами и был включён в состав Арабского халифата. В 1100 году захвачен крестоносцами и в 1516 году — турками, после чего находился в составе Османской империи вплоть до 1918 года.

В этот период он долгое время оставался во власти друзов, независимый эмир которых Фахр ад-Дин II (1595—1634) старался насадить в Бейруте европейскую культуру. Вследствие измены город попал в 1763 году в руки турок. 

Летом 1773 года во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов к Бейруту подошла российские эскадры Ивана Войновича и Михаила Кожухова. После осады Бейрут капитулировал и восставшие друзы были признаны состоящими под покровительством России. Российский гарнизон находился в Бейруте около полутора лет, до окончания войны.

В 1831—40 годах город находился под властью египтян и играл большую роль в тогдашних конфликтах на Востоке. Военные действия соединённого англо-австрийско-турецкого флота против Мухаммада Али в Сирии начались именно бомбардировкой Бейрута 10—14 сентября британской эскадрой адмирала Стопфорда. Большая часть города была разрушена, и 9 октября Сулейман-паша захватил Бейрут в составе войск союзников.

В XIX веке Бейрут был типичным «восточным» городом, организованного вокруг рынков с фонтанами и кофейнями. Но присутствие европейцев (Франция ввела войска в османский Бейрут в 1860 году, после межрелигиозной резни) уже тогда начало влиять на город: улицы расширялись, рынки закрывались.

В 1866 году был создан Американский университет Бейрута, первоначально как «Сирийский протестантский колледж». Затем в Бейруте появились благотворительные мусульманские школы, Иезуитский университет, Ливанский государственный университет, Арабский университет Бейрута, которые стали крупнейшими учебными заведениями арабского мира.

В 1920—1943 годах Бейрут был столицей подмандатного Франции Ливана. В XX веке становится интеллектуальным, культурным и коммерческим центром восточного Средиземноморья. С 1943 года — столица независимой Ливанской Республики. Здания в Бейруте все еще строились в условно «восточном» стиле, но все чаще становились многоэтажными и вносили свой вклад в формирование ливанской архитектуры модерна.

Начавшаяся в 1975 году изнурительная гражданская война принесла городу много разрушений, в особенности пострадал исторический центр Бейрута. Город разделяла на два сектора — западный (мусульманский) и восточный (христианский) — так называемая «зеленая линия», которая протянулась от приморских кварталов через Пляс де канон по улице Бешара Хури до Национального музея. Это была полоса брошенных и сожженных домов, ставших позициями снайперов. Ливанские левые силы и отряды палестинских радикалов вытеснили христиан-маронитов из приморских фешенебельных районов города в Восточный Бейрут. 6 июня 1982 года израильская армия начала вторжение в Ливан, после чего началась двухмесячная осада Западного Бейрута. Бейрут был лишён водо- и электроснабжения, подвергался постоянным обстрелам и бомбардировкам. 8 августа 1982 года было достигнуто соглашение об эвакуации палестинских отрядов из Бейрута, после чего израильские войска вошли в Западный Бейрут. Гражданская война завершилась лишь к 1990 году.

В настоящее время центр города почти восстановлен, городские архитекторы строят новый Бейрут с высотными зданиями, коммерческими комплексами и культурными центрами.

4 августа 2020 года в районе порта произошёл мощный взрыв, в результате которого погибло 210 человек, пострадало 6 тысячи. 5 августа было объявлено днём общенационального траура по жертвам катастрофы.

Административные органы 
В Бейруте находятся центральные государственные органы Ливана:
 Президент Ливанской Республики
 Правительство Ливанской Республики
 Парламент — однопалатная Национальная Ассамблея Ливанской Республики

Административное деление 

Бейрут разделён на 12 районов (кварталов):
 Ашрафия
 Айн-эль-Мрейссе
 Бахура
 Мазраа
 Медавар
 Минет-эль-Хосн
 
 Бейрутский порт
 
 Рмейл
 Сайфи
 Зукак аль-Блат

До 2018 делился на 3 избирательных округа.

Кварталы в свою очередь делятся на сектора.

Два из 12 официальных палестинских лагерей беженцев в Ливане, находятся в южных пригородах Бейрута: Бурж эль-Баражна и Шатила, и один в муниципальных границах города: Мар Элиас. Из пятнадцати незарегистрированных или неофициальных лагерей беженцев, наиболее известна Сабра, которая находится рядом с Шатилой, также в южной части Бейрута.

Южные пригороды Бейрута включают: Шиях, Гхобейри (Бир Хассан, Джнах и Узай являются частью муниципалитета Гхобейри), Харет Хрейк, Бурж эль-Баражна, Лайлак-Мрайех, Хей аль-Суллим и Хадас. Восточные пригороды включают: Бурж Хаммуд, Син эль-Филь, Деквайне и Мкаллу. Хазмие также считается восточным пригородом, но она фактически включена в территорию столицы.

Достопримечательности

Главная площадь города — Площадь мучеников. На ней расположена построенная в 2008 году . Средоточием гламурной жизни Бейрута является улица Хамра с ресторанами, кофейнями, множеством дорогих магазинов. В центре старого Бейрута находится площадь Звезды, от которой расходятся узкие улочки с кафе, ресторанами и магазинами. Вблизи расположены  и руины древнеримского форума.

Спорт 
В ливанской столице прошли Средиземноморские игры в 1959 году, Кубок Чемпионов Азии ФИБА в 1999, 2000, 2012, Кубок Азии по футболу в 2000 году, Кубок Азии ФИБА в 2010 году. Бейрут был местом проведения 6-х ежегодных игр франкоязычных стран в 2009 году.
В Бейруте также состоялись Панарабские игры в 1957, 1997 и 2015 году.

Религия 

Бейрут является одним из самых космополитических и религиозно разнообразных городов Ливана и всего Ближнего Востока. В городе есть значительные мусульманская и христианская общины. Есть девять основных религиозных групп в Бейруте: маронитская католическая, греко-православная, греко-католическая, армянская апостольская, армянская католическая, протестантская, мусульман-суннитов, мусульман-шиитов, евреев и друзов.

На всеобщих выборах в 2009 году, из 435,462 человек, проголосовавших в Бейруте, к различным религиозным группам относились (выборы в Ливане проходят на конфессиональной основе, поэтому указание конфессии является обязательным):
 192,910 (45 %) — Сунниты,
 171,507 (39 %) — Христиане (в том числе: 11 % — Армянская апостольская церковь, 10 % — Греческая православная церковь, 6 % — Маронитская католическая церковь, 5 % — другие христианские церкви, 4 % — Греческая католическая церковь, 2 % — Армянская католическая церковь, 1 % — Протестантские церкви),
 60,202 (14 %) — Шииты,
 5,374 (1 %) — Иудеи (большинство Мизрахи),
 5,251 (1 %) — Друзы,
 218 — Алавиты.

Города-побратимы 
  Афины, Греция
  Буэнос-Айрес, Аргентина
  Витория, Бразилия
  Дубай, ОАЭ
  Ереван, Армения
  Исфахан, Иран
  Каир, Египет
  Лос-Анджелес, США
  Монреаль, Канада
  Никосия, Кипр
  Париж, Франция (город-партнёр)
  Рио-де-Жанейро, Бразилия
  Сан-Паулу, Бразилия
  Стамбул, Турция

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Прогулка по Бейруту  на mirputeshestvii.ru
 Beirut City Guide 

 
Города-миллионеры
Римские колонии
XV век до н. э.